Louis Bignon peut désigner :
 Louis Pierre Édouard Bignon (1771-1841), diplomate, homme politique et historien français
 Louis Bignon (restaurateur) (1816-1906), restaurateur français

Voir aussi